

Prénom 

 Suzette, prénom féminin diminutif de Suzanne.

Toponyme 

 Suzette, commune française dans le département du Vaucluse.

Voir aussi 

 Crêpe suzette, dessert à base de crêpes qui doit son nom à Suzanne Reichenberg.
 La Semaine de Suzette, revue dans laquelle paraissait Bécassine.
 Suzette, chanson et premier succès de Dany Brillant, sortie en 1991.